2-й чемпионат Европы по летним видам спорта проходил с 11 по 21 августа 2022 года в Мюнхене (Германия). Центром соревнований стал Олимпийский парк и объекты, расположенные в нём. Ряд соревнований прошли в других городах Баварии.

Общая информация 
В рамках чемпионата проходили соревнования по следующим видам спорта:
 лёгкая атлетика — 15-21 августа (Олимпийский стадион, Одеонсплац),
 велосипедные дисциплины:
 трековый велоспорт — 11-15 августа (Мессе Мюнхен),
 шоссейный велоспорт — 14-21 августа (Мурнау-ам-Штаффельзе, Фюрстенфельдбрукк, Ландсберг-ам-Лех) 
 маунтинбайк — 19-20 августа (Олимпийский парк),
 BMX — 11-13 августа (Олимпийский парк),
 спортивная гимнастика — 11-21 августа (Олимпийский зал),
 академическая гребля — 11-14 августа (Обершляйсхайм),
 гребля на байдарках и каноэ — 18-21 августа (Обершляйсхайм),
 триатлон — 12-14 августа (Олимпийский парк),
 скалолазание — 11-18 августа (Кёнигсплац),
 настольный теннис — 13-21 августа (Rudi-Sedlmayer-Halle),
 пляжный волейбол — 15-21 августа (Кёнигсплац).

В отличие от 2018 года, в 2022 году  проходит отдельно в Риме с 11 по 21 августа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований

Август 2022 года
Спорт в Германии в 2022 году
 
Чемпионаты Европы по летним видам спорта
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
Чемпионаты Европы в Германии